Шири Жульен Уилсон (, род. 12 декабря 1958) — американская актриса и продюсер, наиболее известная по своим ролям Эйприл Стивенс Юинг в телесериале «Даллас» (1986—1990) и Алекс Кэхилл в «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» (1993—2001).

Ранняя жизнь 
Шири Жульен Уилсон родилась в Рочестере, штат Миннесота, а в возрасте девяти лет переехала в Колорадо, где закончила Колорадский университет в Боулдере.

Карьера 
Уилсон начала свою карьеру как модель снимаясь в рекламе и для модных журналов. После трех лет работы моделью, Уилсон переехала в Лос-Анджелес, где и дебютировала в кинофильме «Волна преступности». В следующем году она сыграла главную роль в фильме «Студенческие каникулы» а также появилась в нескольких телефильмах. Её первая регулярная роль на телевидении была в сериале «Наша честная семья», который был закрыт после одного сезона в начале 1986 года.

В 1986 году Уилсон получила роль Эйприл Стивенс, умной, богатой и роковой женщины, в популярном телесериале «Даллас». Хотя изначально продюсеры намеревались изобразить её героиню злодейкой, в ходе развития сюжета её характер значительно изменился. В конце концов Эйприл стала второй женой Бобби Юинга, а также главной героиней в последних сезонах.

Уилсон снималась в «Далласе» последующие пять сезонов прежде чем ей пришлось покинуть его по причине беременности в середине сезона 1990—1991, финального для сериала. Её персонажа убила Сьюзан Луччи, во время медового месяца Эйприл с Бобби в Париже. Это принесло Уилсон премию «Дайджеста мыльных опер» за лучшую сцену смерти. С 1988 по 1991 год она четырежды номинировалась на эту премию в других категориях.

В 1993 году Шири Дж. Уилсон вернулась на телевидение с главной женской ролью в сериале «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» вместе с Чаком Норрисом. Она снималась в сериале вплоть до его финала в 2001 году. В 1994 году она вновь снялась на экране вместе с Чаком Норрисом в фильме «Порождение ада», а после повторила свою роль в телефильме «Крутой Уокер: Испытание огнём». В последующие годы Уилсон появлялась на экранах редко, в основном периодически снималась в независимых и телевизионных фильмах, которые сама же и продюсировала.

Личная жизнь 
Уилсон разведена, у неё двое детей. В настоящее время она проживает в Марина-дель-Рей, штат Калифорния со своими детьми.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Фотомодели США